X-Men: Children of Atom — аркадная игра, разработанная Capcom и выпущенная на аркадном оборудовании CP System II в 1994 году в Японии и в 1995 году в Северной Америке и Европе. Это первая файтинговая игра, основанная на комиксе X-men и созданная Capcom с использованием персонажей по лицензии Marvel Comics.

Сюжет игры основан на комиксе «» — игроки управляют одним из Людей Икс или их врагов в борьбе против злодея Магнето. Игровой процесс имеет много общего с прошлыми файтингами Capcom, такими как Super Street Fighter II Turbo и .

Игра была портирована на Sega Saturn, PlayStation и персональные компьютеры. Версия на PlayStation была оценена не так высоко как остальные из-за плохой оптимизации.

Восприятие 

Версия X-Men: Children of the Atom на аркадные автоматы и Sega Saturn получила хорошие отзывы. Однако версия игры на PC была принята смешано, а на версию для PlayStation отзывы были в основном отрицательные.

Примечания 

Компьютерные игры 1994 года
Игры для DOS
Игры для PlayStation
Игры для Sega Saturn
Файтинги
Игры о Людях Икс
Компьютерные игры, разработанные в Японии